— японская певица, актриса, сэйю и иллюстратор. Также известна под псевдонимом .

Биография 
Сёко Накагава родилась 5 мая 1985 года в токийском районе Накано. Когда ей было 9 лет, от лейкоза умер её отец Кацухико Накагава.

В 2001 году Сёко получила награду гран-при на конкурсе Popolo Girl Audition. Позднее, на «Yume-Ga-Oka Residence» в программе SKY PerfecTV, она получила от Джеки Чана фотоальбом Midorikawa Shobō, которые раздавались гостям шоу.

В 2002 году она была выбрана мисс Shonen Magazine.

В 2004 году она приняла участие в передаче «Kangaeru Hito» («Люди, которые думают») на канале Fuji TV, а в начале 2005 года она показала свои способности в качестве иллюстратора в программе «Kangaeru Hitokoma» («Думая об одном кадре [из комиксов]»).

Начиная с мая 2005 года она стала появляться в программе «Ousama no Brunch» на канале TBS, которая сделала её популярной.

В июле 2006 года она выпустила свой первый дебютный альбом Brilliant Dream, который занял в чартах Oricon 29 место с первоначальной продажей 6313 дисков.

С октября 2006 года Накагава вела еженедельную программу «Pokemon Sunday» на TV Tokyo, а с октября 2010 года ведёт передачу «Pokemon Smash!».

В 2008 году Накагава выступила на Anime Expo 2008 в Лос-Анджелесе, а в 2009 году на Festifal del film в Локарно.

Блог 
Её официальный блог Shokotan * Blog был открыт в 2004 году и к апрелю 2006 года набрал в общей сложности 100 миллионов просмотров. 2 февраля 2008 года ежедневная японская газета «Майнити Симбун» сообщила, что её блог был посещён 1 миллиард раз.

Накагава обновляет свой блог регулярно: в апреле 2005 года было зарегистрировано 600 обновлений, а 28 января 2006 года насчитывалось 70 обновлений, рекордное число за один день. Она стала известна как «Новая королева блогов», после старой «королевы» Каори Манаби. В связи с популярностью своего блога в сентябре 2005 года Koma Books опубликовала сборник её постов, также под названием Shokotan * Blog.

Дискография

Альбомы

Кавер-альбомы

Синглы

Видео

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный фан-клуб
 Сёкотан ☆ блог
 Страница на сайте Watanabe Entertaiment
 В базах данных

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Идолы (японские артисты)
Певцы и певицы Японии
Актрисы озвучивания Японии
Исполнители Sony Music Entertainment Japan
Певцы и певицы в жанре J-pop
Косплееры